Птак () - польская фамилия.

Носители
 Птак, Антоний (1952) — польский предприниматель и футбольный деятель.
 Птак, Александер (1977) — польский футболист.
 Птак, Бернард (1983) — польский политик.
 Птак, Божена (1952) — польская поэтесса и преподаватель польского языка.
  (1928—2019) — польский иммунолог и микробиолог, действительный член Польской академии наук и Польской академии знаний.
 Птак, Иржи (1946) — чехословацкий гребной рулевой.
 Птак, Кшиштоф (1951—2016) — польский оператор.
 Птак, Станислав (1902—1939) — польский футболист.
 Птак, Павел (1983) — польский легкоатлет, спринтер.
 Птак, Франтишек (1859—1936) — польский активист крестьянского движения.
 Птак, Чеслав (1942) — польский боксёр.
 Птак, Эвелина (1987) — польская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.
 Птак, Эугениуш (1960) — польский футболист.